Bosko II ima više značenja:
 Bosko II (Avelino)
 Bosko II (Ređo di Kalabrija)